

Championnat Masculin

Première Phase

Poule A

Deuxième Phase

Poule C

Championnat Féminin

Première Phase

Deuxième Phase 

Nationale 1
Sport en France en 1998
Sport en France en 1999
Tennis de table en 1998